Springer-Hochhaus bezeichnet

das Axel-Springer-Hochhaus, Verlagsgebäude der Axel Springer AG in Berlin
das Springer-Hochhaus (Hamburg), Unternehmenssitz des Axel Springer Verlages in Hamburg